Lyells est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1994), féministe et libraire afro-américaine

Toponyme

, communauté de la Virginie

Voir aussi